NHN, entreprise coréenne d'informatique
 NHN, sigle usuel du Nationaal Herbarium Nederland (Herbier national des Pays-Bas)
 NHN, abréviation du 
 NHN, abréviation du Nouvel Hôpital de Navarre (Évreux, Eure)